Alcetas, Alcetes o Alketas (griego:Αλκέτας) se puede referir a:

Periodo antiguo 

 Alcetas I de Macedonia, 576-547 a. C.
 Alcetas II de Macedonia, 454-448 a. C.
 Alcetas de Esparta, harmosta en la ciudad de Óreo, al norte de Eubea ~390 a. C.
 Alcetas I de Epiro primera parte del siglo IV a. C.
 Alcetas II de Epiro, última parte del siglo IV a. C.
 Alcetas (general) (hijo de Orontes) segunda mitad del siglo IV a. C.: Oficial macedonio.
 Alcetas de Beocia, 187 a. C.
 Alcetas (hijo de Lattamo), atleta tesalio de Cíero (actual Sofades), ganador en las carreras de carros, en Larisa (Tesalia). 80 a. C.
 Alcetas, autor del libro De las ofrendas en Delfos, del cual Ateneo cita el segundo pasaje en el libro II del Banquete de los eruditos.

Etimología 
Alketes, Alcetes: Valiente, fuerte, del griego Alke, fuerza, coraje.

Periodo Moderno 
 Alketas Panagoulias (1934 - 2012), jugador y entrenador de fútbol griego. 
 Alketas de Alexandreia, macedonio parte del equipo de atletismo nacional.

Referencias 
 Ancient Library